Колхозабад — название населённых пунктов в Таджикистане:

 Колхозабад — с 1936 по 1957 г. название поселка Хулбук Восейского района Хатлонской области.
 Колхозабад — с 1957 по 2017 г. название поселка Балх района Джалолиддина Балхи Хатлонской области.